Verney peut désigner :

Toponyme 

 Barrage du Verney, barrage hydroélectrique français ;
 Château de Verney, château situé dans le département français de Maine-et-Loire ;
 Doire du Verney, rivière italienne ;
  ;
 Les Verneys, hameau de la commune française de Valloire, dans le département de la Savoie ;
 , page d'homonymie.

Patronyme 

 Anny-Charlotte Verney (1943-), pilote de course automobile française ;
 Cathy Verney (?-), actrice, scénariste et réalisatrice française ;
 , page d'homonymie ;
 Gerald L. Verney (1900-1957), officier canadien ;
 Jean-Pierre Verney (1946-), collectionneur et historien français ;
 , page d'homonymie ;
 Harry Verney (1801-1894), soldat et homme politique libéral anglais ;
 , page d'homonymie ;
 , page d'homonymie ;
 René Verney (1880-1957), clarinettiste classique français ;
 , page d'homonymie.

Variantes 
  ;

Entreprises 

 Groupe Baert-Verney, constructeur et exploitant français de voies ferrées ;
 SCF Verney, substitut du précédent ;
 Société des Autobus et Matériels Verney, filiale de la précédente ;
 Verney-Carron, fabricant d'armes de chasse français.

Prénom